Prybereschne (ukrainisch ; russische Entsprechung Pribreschnoje/Прибрежное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut, siehe Prybereschne

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Saky, siehe Prybereschne (Saky)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Stadtkreis von Sudak, siehe Prybereschne (Sudak)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw, siehe Prybereschne (Berdytschiw)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Oratiw, siehe Prybereschne (Oratiw)

 Siedlung in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, siehe Prybereschne (Bilhorod-Dnistrowskyj)